Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Croatan, nach dem Croatan Sound an der Küste North Carolinas:

 USS Croatan (CVE-14), ein Geleitträger der Bogue-Klasse, der an die Royal Navy abgegeben wurde und als HMS Fencer eingesetzt wurde

 USS Croatan (CVE-25), ebenfalls ein Geleitträger der Bogue-Klasse

Croatan